Barckhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig von Barckhaus gen. von Wiesenhütten (1761–1823), hessischer Minister
 Elisabeth Catharina von Barckhaus (1696–1749), Frankfurter Bürgersfrau und Stifterin
 Heinrich von Barckhaus (1691–30. Juli 1752), kaiserlicher Reichshofrat (per Testament seinen Cousin Carl Andreas Wiesenhüter von Wiesenhütten adoptiert und als Erbe eingesetzt)
 Heinrich Carl von Barckhaus genannt von Wiesenhütten (1725–1793), Frankfurter Bankier und hessen-darmstädter Diplomat (geboren als Carl Andreas Wiesenhüter, am 18. Januar 1728 geadelt als Carl Andreas Wiesenhüter von Wiesenhütten, nach der Adoption durch seinen Onkel Heinrich von Barckhaus seit dem 3. April 1753 umbenannt)
 Louise von Barckhaus genannt von Wiesenhütten, verheiratete Louise von Panhuys
 Hermann Barkhaus (auch Hermann Barckhaus) (1629–1694), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich von Wiesenhütten (Friedrich August Barckhaus gen. von Wiesenhütten; 1759–1823), königlich württembergischer Generalleutnant und Älterer Bürgermeister der Reichsstadt Frankfurt am Main

Name folgender Bauwerke:
 Barckhausensches Palais in Frankfurt